Osoby o tym nazwisku:
 Peter Stickles – amerykański aktor filmowy i telewizyjny
 Terri Stickles – amerykańska pływaczka, olimpijka